Mulholland Drive (Los Angeles), een bochtige weg door de heuvels van Los Angeles, Californië
Mulholland Drive (film), een Amerikaanse film uit 2001 geregisseerd door David Lynch